Wiener Internationale Gartenschau steht für:
 Wiener Internationale Gartenschau 1964 (WIG 64)
 Wiener Internationale Gartenschau 1974 (WIG 74)